Peñacaballera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Peñacaballera (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Peñacaballera (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar